Ры́марево — платформа Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги. Расположена в поселке Рымарево Жердевского района Тамбовской области на однопутной линии Грязи-Поворино.

Расписание движения 

Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Жердевский район
Железнодорожные станции и платформы Тамбовской области